Blandford – paese del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Blandford – comune degli Stati Uniti d'America
 Blandford Forum – paese dell'Dorset, Inghilterra